Название ряда лекарственных растений:
 Гравилат речной
 Змеевик большой
 Ластовень лекарственный